Charlet ist der Familienname folgender Personen:

 André Charlet (1898–1954), französischer Eishockeyspieler
 André Charlet (Chorleiter) (1927–2014), Schweizer Chorleiter
 Anja Charlet (* 1967), deutsche Nachrichtensprecherin
 Emil Charlet (1878–1962), deutscher Übersetzer
 Frantz Charlet (1862–1928), belgischer Maler, Radierer und Lithograf
 Jean-Louis Charlet (* 1945), französischer Altphilologe
 Mandy Charlet (* 1986), luxemburgische Leichtathletin und Fußballspielerin
 Nicolas-Toussaint Charlet (1792–1845), französischer Maler
 Otto Charlet (1885–1958), deutscher Ruderer
 Pierre Louis Omer Charlet (1809–1882), französischer Genre-, Allegorien-, Kirchen- und Historienmaler
 Régis Charlet (1920–1998), französischer Skispringer